Jméno a příjmení Jiří Mach má více nositelů:

 Jiří Mach (* 1983) – český divadelní herec
 Jiří Mach (regionální historik) (* 1950) – regionální historik, spisovatel a ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce
 Jiří Mach (podnikatel) (* 1937) – český podnikatel, žijící v letech 1948–1992 v Austrálii